

Elnökök 1991 után

Országokkal kapcsolatos listák
Államfők
Köztársasági elnökök listái
É
Macedón politikusok